Pałac Brühla w Brodach
 Pałac Potockich w Brodach